De 2. Bundesliga 1980/81 was het zevende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit 42 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen.

Na dit seizoen werden beide reeksen samengevoegd tot één reeks. Een aantal criteria bepaalden de kwalificatie. Elk stadion moest plaats bieden aan ten minste 15.000 toeschouwers en ook over een lichtinstallatie beschikken. Als aan deze voorwaarden voldaan werd volgden sportieve voorwaarden. De degradanten uit de Bundesliga en de eerste vier van beide reeksen waren automatisch gekwalificeerd, voor de andere kwam er een systeem met resultaten van de afgelopen drie jaar.

Noord

Eindstand

Topscorers

Zuid

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Promotie

Eintracht Braunschweig promoveert naar de Bundesliga.

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1980/81 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1980/81

Duits competitievoetbal 1980/81
Seizoen 1980/81